Светупе () — гидроним Латвии:
 Светупе — река, впадает в Рижский залив;
 Светупе — приток Айвиексте;
 Светупе — приток Иецавы.